West of the Law – film del 1926 diretto da Ben F. Wilson
West of the Law – cortometraggio del 1934 diretto da Robert Emmett Tansey
West of the Law – film del 1942 diretto da Howard Bretherton